Исаакиевский скит (также Исакиевский скит) — название нескольких скитов православных монастырей:

Россия 
 Исаакиевский скит — скит (пустынь) Соловецкого монастыря.
 Исаакиевский скит — скит Верхнего Спасо-Преображенского монастыря.

 См. также 
 Исаакиевский собор
 Исаакиевская церковь